Исаев, Александр:
 Исаев, Александр Иванович (1940—2011) — советский, российский управленец.
 Исаев, Александр Николаевич (1968—1995) — сотрудник СОБР, погиб в Первой чеченской войне.
 Исаев, Александр Сергеевич (1931—2018) — советский и российский учёный в области лесной биоценологии, академик РАН.
 Исаев, Александр Сергеевич (1933—2008) — советский и российский авиационный инженер, учёный, лауреат Государственной премии СССР. Примечания